Anastasius, řecky Anastasios (vzkříšený), česky Anastáz je mužské jméno: 

papežové
 Svatý Anastasius I. († 401) – papež katolické církve 399–401
 Anastasius II. († 498)  – papež v letech 496–498
 Anastasius III. († 913) – papež v letech 911–913
 Anastasius IV. († 1154) – papež v letech 1153–1154

byzantští císařové 
 Anastasios I. (Anastasius I.) (kolem 430–518) – východořímský císař
 Anastasios II. († 719 nebo 720) – východořímský císař

další významné osoby
 Anastasios I. z Antiochie († 599) – patriarcha v letech 559–570 a 593–599
 Anastasios II. z Antiochie († 609) – patriarcha v letech 599–609
 Anastasius z Persie († 628) – křesťanský mnich a mučedník
 Anastasius I. (Astrik) († 1037) – první opat v Břevnově v letech 993–997, arcibiskup v Ostřihomi